«Наше время»:

Газета:
 Наше время — Москва, 1860—1863.
 Наше время — Ростовская область, с 1921.

Фильм:
 Наше время — фильм Питера Хайамса, 1974.
 Наше время — фильм Карлоса Рейгадаса, 2018.